Vincent van Gogh, o pintor neerlandês
4457 Van Gogh, asteroide

Filmes
 Van Gogh (1948), curta-metragem
 Van Gogh (1991), filme de Maurice Pialat

Desambiguações de sobrenomes